Иппи:

 Иппи — субпрефектура в Центральноафриканской Республике;
 Иппи — город в ЦАР, центр одноимённой субпрефектуры;
 ИППИ РАН — Институт проблем передачи информации Российской академии наук;
 ippi — французский оператор связи, предоставляющий услуги телефонии и доступа в интернет.
  — документальный фильм Пола Мазурски, 2006 год.

См. также 
 ИПП